Desa Kesugihan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kesugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 109,11), 
 Desa Kesugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 109,98), 
 Desa Kesugihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar